Грушковка — название населённых пунктов на Украине:

 Грушковка — село в Гребенковском районе Полтавской области.
 Грушковка — село в Каменском районе Черкасской области.
 Грушковка — село в Катеринопольском районе Черкасской области.